Sense (Belgisch restaurant) - Belgisch restaurant met Michelinster
Sense (Nederlands restaurant) - Nederlands restaurant met Michelinster